Элефантинские папирусы — название официальных документов и деловых писем, а также частной переписки иудеев, направленных царём Манассией на помощь фараону Псамметиху и расквартированных тем у пределов Нубии, на острове Элефантина. Большая часть документов составлена на арамейском языке.

Архив элефантинского гарнизона сохранился благодаря засушливому климату Нижнего Египта. Документы охватывают период с 495 по 399 г. до н. э. Они были обнаружены немецкими исследователями в конце XIX века и публиковались с 1906 по 1953 гг. Особенный интерес представляет письмо 419 г. до н. э., содержащее предписания относительно празднования песаха.

Пожалуй, наиболее сенсационные материалы элефантинских папирусов касаются существования в Элефантине особого Храма, в котором местные евреи чтили не только Яхве, но и прочих богов, включая ханаанскую Анат. Этот храм был впоследствии разрушен египтянами. С многобожием египетских иудеев следует связать некоторые обличения пророка Иеремии (44:7 сл.)

См. также 
 История евреев в Египте
 Храм Ониаса

Литература 
 Emil G. Kraeling, The Brooklyn Museum Aramaic Papyri, 1953, Yale University Press.
 Bezalel Porten, with J.J. Farber, C.J. Martin, G. Vittman, editors. 1996. The Elephantine Papyri in English: Three Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change, (Brill Academic)
 Bezalel Porten, Archives from Elephantine: The Life of an Ancient Jewish Military Colony, 1968. (Berkeley: University of California Press)
 Yochanan Muffs (Prolegomenon by Baruch A. Levine), 2003. Studies in the Aramaic Legal Papyri from Elephantine (Brill Academic)
 A. van Hoonacker, Une Communauté Judéo-Araméenne à Éléphantine, en Égypte aux VIe et Ve siècles av. J.-C., 1915, London, The Schweich Lectures
 Joseph Mélèze Modrzejewski, The Jews of Egypt, 1995, Jewish Publication Society
 
 

История Египта
Рукописи
Еврейская литература